Това е Списък на условните обозначения на НАТО за ракети „въздух-земя“.

Ракети въздух-земя
Авиационно въоръжение